Fontannaz est un patronyme d'origine arpitane. Comme dans de nombreux mots issus de cette langue, le « z » final ne se prononce pas, même si on entend souvent l'inverse en français par hypercorrectionisme. Ce nom est notamment porté par :
 Nancy Fontannaz, espérantiste suisse ;
 Monique Fontannaz (née en 1951), historienne et organiste suisse.

Patronyme francoprovençal